Neuenried ist der Ortsname von

 Neuenried (Aitrang), Ortsteil der Gemeinde Aitrang, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Neuenried (Ronsberg), Ortsteil des Marktes Ronsberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Neuried
 Burg Neuenriet